D97 steht für:
 HMS Biter (D97), britischer Geleitflugzeugträger
 HMS Corunna (D97), britischer Zerstörer
 HMS Edinburgh (D97), britischer Zerstörer
 Hydra (D97), griechischer Zerstörer der Kountouriotis-Klasse, siehe Dardo-Klasse #Exportbauten
 ASTM-Standard D97 für Erdölerzeugnisse, siehe Pourpoint #Methoden
 Prins-Variante (ECO-Schlüssel) der Grünfeld-Indischen Verteidigung im Schachspiel

D97